

Plantas
Equisetum ramosissimum ou pinheirinha
 Pinheirinho-bravo (Podocarpus lambertii)
 Pinheirinho-de-sala (várias espécies do género Lycopodium)
 Pinheirinho-d'água - Myriophyllum aquaticum (também designado por cavalinho-d'água)
 Pinheirinho-do-campo - ver pinheirinho-de-sala
 Pinheirinho-do-jardim - ver pinheirinho-de-sala
 Cipreste-português (Cupressus lusitanica)

Locais

Pinheirinho (Chapecó)
Pinheirinho (Curitiba)
Pinheirinho (Jundiaí)
Pinheirinho (São José dos Campos)

Pinheirinho (Lourosa)

Outros
Córrego Pinheirinho
Rio Pinheirinho
Desocupação do Pinheirinho

Desambiguação